2636 Lassell, asteroide
Anello Lassell, uno degli anelli di Nettuno
un cognome inglese
William Lassell, astronomo